Bandera española puede hacer referencia a:

 La Bandera de España.
 el nombre común de la planta Lantana camara, especie de la familia de las Verbenaceae.Su hábitat es el monte serrano y se distribuye en América del Sur subtropical, pudiéndose encontrar en Brasil, Uruguay y nordeste de Argentina. Su flores son amarillas y naranjas, se vuelven rojas cuando maduran. Sus frutos son esféricos de color negro brillante.
 el nombre común de la planta Gloriosa superba.
 el nombre común de la planta Castilleja fissifolia.